Hell of a Tester — третий студийный альбом финской рок-группы The Rasmus, выпущен 2 ноября 1998 года и стал золотым в Финляндии. Песня Liquid стала хитом и попала в топ-40 MTV Скандинавии. Эта же песня стала единственной с альбома на которую сняли клип.

Список композиций 
Авторы песен — The Rasmus

 «Every Day» — 3:17
 «Dirty Moose» — 3:27
 «Swimming with the Kids» — 3:30
 «Man in the Street» — 3:32
 «Tonight Tonight» — 1:54
 «City of the Dead» — 3:23
 «Liquid» — 4:18
 «Pa-Pa» — 2:18
 «Vibe» — 2:48
 «Help Me Sing» — 3:26
 «Tempo» — 4:49

Участники записи 
 Лаури Юлёнен
 Паули Рантасалми
 Ээро Хейнонен
 Янне Хейсканен

Примечания 

Альбомы The Rasmus